Die Ewige Tabelle der K League 2 ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der K League 2 seit ihrer Gründung 2013. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 22 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, haben nur zwei Mannschaften (FC Anyang & Bucheon FC 1995) an allen bisherigen Spielzeiten teilgenommen.

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 11 Zweitligisten 5 Erstligisten, sowie 5 Vereine, welche mittlerweile aufgelöst wurden.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022 in der K League 2. Die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der K League 2 gespielt hat.

 !! Liga 2022 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2013–
 || data-sort-value="2" | K League 2 || 2013–
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2013–2015, 2017–2020
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2014, 2016–
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2016–2019, 2020–
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2015–
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2015–2017, 2020–
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2013–2016
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2013–2014, 2018–2019, 2022–
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2017–
 || data-sort-value="4" | K League 1 || 2013–2016
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2014–2016
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2017–2019
 || data-sort-value="4" | Spielbetrieb eingestellt || 2013–2016
 || data-sort-value="3" | Spielbetrieb eingestellt || 2013, 2015
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2019–
 || data-sort-value="4" | Spielbetrieb eingestellt || 2013–2016
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2017–2018
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2021
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2020–
 || data-sort-value="3" | K League 1 || 2020
 || data-sort-value="3" | K League 2 || 2022–
|}
Stand: Saisonende 2021

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der K League 2 gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der K League 2 auf transfermarkt.com
 Ewige Tabelle der K League 2 auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der K League 2
K League 2